Allerheiligenflut kan syfta på flera stormfloder vid Nordsjö- respektive Östersjökusten, som inträffade på Allhelgonadagen (1 november):

Nordsjön
 Allerheiligenflut 1170
 Allerheiligenflut 1436
 Allerheiligenflut 1510
 Allerheiligenflut 1530
 Allerheiligenflut 1532
 Allerheiligenflut 1570
 Allerheiligenflut 1582
 Allerheiligenflut 2006

Östersjön
 Allerheiligenflut 1304

Se även
 Lista över stormfloder i Nordsjön